SFOR () — силы НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине.

Осенью 1995 года по условиям Дейтонского соглашения, которое положило конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, сюда для обеспечения выполнения соглашения было направлено 60 тысяч военнослужащих стран НАТО. До декабря 1996 г. эта миссия называлась IFOR ().

В январе 1996 г. в Боснию и Герцеговину также была введена российская воздушно-десантная бригада, которая позднее вошла в состав многонациональной дивизии «Север» SFOR.

Сама миссия SFOR была создана на основании резолюции СБ ООН № 1088 от 12 декабря 1996 года как миссия-продолжение IFOR.

В 2003 году американский контингент был выведен, а с ноября 2004 года ответственность за миротворческую миссию в Боснии и Герцеговине принял на себя Европейский Союз (контингент EUFOR в рамках операции «Алтеа»). НАТО также продолжает сохранять своё присутствие в Боснии и Герцеговине в виде военного штаба.

Оперативные командования 
 Мостар (юг) — итальянцы, французы, немцы, испанцы.
 Баня-Лука (запад) — американцы, британцы, канадцы, чехи, датчане.
 Тузла (север) — американцы, турки, поляки, русские, норвежцы, шведы, датчане.

См. также 
 KFOR

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт SFOR
 Ю.Коваленко.﻿СМЕНА КАРАУЛА НА БАЛКАНАХ 
 В.Поздняк. Концепции миротворчества в исследованиях проблем международной безопасности
 Броня крылатой пехоты

Боснийская война
Военные операции НАТО
Иностранная военная интервенция в Югославии